Шварц, Майкл (; ):
 Шварц, Майкл (род. 1950) — американский астроном-любитель.
 Шварц, Майкл (1909—2000) — английский и американский химик-полимерщик.